КФС — кружок футболистов «Сокольники».
 КФС — Крымский футбольный союз.
 Премьер-лига КФС
 КФС — Карибский футбольный союз.
 
 Карбамидоформальдегидная смола

См. также 
 KFC